Берлинго (, ) — коммуна в Италии, в провинции Брешиа области Ломбардия.

Население составляет 1864 человека, плотность населения составляет 466 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 25030. Телефонный код — 030.

В коммуне 8 сентября особо празднуется Рождество Пресвятой Богородицы.

Ссылки